Alapjelentés
 Vaskereszt (Eisernes Kreuz), porosz királyi, majd német birodalmi katonai kitüntetés

Filmcímek
 Vaskereszt (Das Eiserne Kreuz), 1914-es német némafilm, rendezte Richard Oswald
 Vaskereszt (Cross of Iron), 1977-es angol–német háborús film, rendezte Sam Peckinpah

Jegyzetek